Hvarsku nogometnu ligu (peti rang hrvatskog nogometnog prvenstva) za sezonu 1997./98. je osvojila "Levanda" iz Velog Grablja, uz sudjelovanje 12 klubova.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Hvarska nogometna liga

Vanjske poveznice

Izvori 
 (www.island-hvar.info/fnl/arhiva/1997-1998.htm), Hvarska liga 1997./98., preuzeto 23. ožujka 2018. 
 nogomet.com, Hvarska liga 1997./98., ljestvica, wayback arhiva od 22. svibnja 2001. 
 nogomet.com, Hvarska liga 1997./98., rezultati, wayback arhiva od 17. srpnja 2001. 
 

1997-98
splitsko-dalmatinska-Hvar